El nombre Harlem Globetrotters puede hacer referencia a: 

 Harlem Globetrotters: Un mítico equipo de baloncesto acrobático estadounidense.
 Harlem Globetrotters: Serie de dibujos animados producida por Hanna-Barbera basada en el mítico equipo de baloncesto estadounidense.